Amerikai Egyesült Államok
 Ozona (Florida)
 Ozona (Mississippi)
 Ozona (Texas)